Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2021, или Женский Евробаскет-2021 — 38-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин, который проходил с 17 по 27 июня 2021 года.

Заявки на проведение 
ФИБА Европа объявила, что четыре федерации подали официальные заявки на проведение турнира.

Страны-хозяйки турнира определены в июле 2019. Заявка  Франция/ Испания получила одобрение и право проводить турнир.

Арены

Участники

Соревнование

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Квалификация

Четвертьфинал

Квалификационные матчи

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Награды

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Official website

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2021
Спорт в Испании в 2021 году
Спорт во Франции в 2021 году